Ројал има више значења:
 Ројал (Ајова)
 Ројал (Илиноис)
 Ројал (Небраска)